NGC 4297 (другие обозначения — MCG 1-32-18, ZWG 42.41, VCC 473, KCPG 331B, PGC 39940) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4297
Дева (созвездие)